

Persone 

 Austin McCann – calciatore scozzese
 Bob McCann – cestista statunitense
 Brendan McCann – cestista statunitense
 Colum McCann – scrittore irlandese naturalizzato statunitense
 Chris McCann – calciatore irlandese
 Chuck McCann – attore e doppiatore statunitense
 Eamonn McCann – giornalista, scrittore e attivista britannico
 Gavin McCann – calciatore inglese
 Grant McCann – calciatore britannico
 Jennifer McCann – politica nordirlandese 
 Kevin McCann – calciatore scozzese
 Martin McCann – attore irlandese
 Neil McCann – calciatore scozzese
 Rory McCann – attore scozzese
 Owen McCann – cardinale e arcivescovo cattolico sudafricano
 Tatum McCann – attrice statunitense

Altro 
 McCann – agenzia pubblicitaria statunitense
 90820 McCann – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Cann